La condesa palatina María Francisca de Palatinado-Sulzbach (Schwetzingen, 15 de junio de 1724 - Sulzbach-Rosenberg, 15 de noviembre de 1794) fue una princesa miembro de la Casa de Wittelsbach. Hija del Conde palatino José Carlos de Sulzbach y de la princesa Isabel Augusta de Neoburgo, fue madre del rey Maximiliano I de Baviera, por lo tanto ancestro de los posteriores reyes bávaros.

Primeros años y matrimonio 
Sus padres se habían casado por la voluntad de su abuelo materno el elector Carlos III Felipe de Neoburgo, debido a que la línea Palatinado-Neoburgo estaba en vías de extinción, su padre de la línea Palatinado-Sulzbach era el heredero designado para sucederlo, aunque no llegó a pasar.
 
María Francisca perdió a su madre en 1728 con cuatro años y a su padre al año siguiente, de sus cinco hermanos, aparte de ella solo sobrevivieron a la edad adulta dos hermanas Isabel Augusta (la cuál se casó más tarde con el siguiente heredero del electorado del Palatinado y posteriormente elector de Baviera, Carlos Teodoro) y María Ana.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 6 de febrero de 1746 con el Conde palatino Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos:
 Carlos II Augusto Cristián del Palatinado-Zweibrücken (1746 - 1795). Fue Duque de Zweibrücken-Birkenfeld. Casado con la princesa María Amalia de Sajonia, tuvieron un hijo muerto en la infancia.
 Clemente Augusto de Zweibrücken-Birkenfeld (1749 - 1750).
 Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld (1752 - 1828). Contrajo matrimonio con Federico Augusto I de Sajonia, elector y posteriormente rey de Sajonia y Gran Duque de Varsovia. Tuvieron una hija superviviente.
 María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld (1753 - 1824). Contrajo matrimonio con el duque Guillermo de Baviera. Con descendencia, es la ancestro de los duques en Baviera.
 Maximiliano I de Baviera (1756 - 1825). Sucedió a su hermano como Duque de Zweibrücken-Birkenfeld, posteriormente fue elector y finalmente Rey de Baviera. Casado con la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt, con descendencia, tras su muerte nuevamente se casó con la princesa Carolina de Baden, también con descendencia.

Vida posterior, caída y legado 
 
Tras el nacimiento de sus hijos, desde 1760 su matrimonio fracasó. Según sus propias declaraciones, fue “seducida por el mal ejemplo de la corte que despreciaba”. Entabló una relación con un actor de Mannheim, quedando embarazada, al descubrirse y estallar un escándalo, fue expulsada de la corte.

Maria Francisca fue prácticamente encarcelada; primero con las Ursulinas en Metz, donde dio a luz, y luego con los Agustinos en Bonneweg (Bonnevoie) en el Ducado de Luxemburgo. Después de la muerte de su esposo en 1767, se le permitió mudarse al castillo de Sulzbach. En 1785 hizo construir el Palacio Franziskaruhe, donde vivió el resto de su vida.

Casi cinco años después de su muerte, murió el elector Carlos Teodoro y como ya no quedaban herederos varones en la línea Sulzbach, su hijo menor Maximiliano se convirtió en elector y posteriormente sería rey, algo que María Francisca ya no pudo experimentar. Se desconoce el destino que tuvo su hijo ilegítimo. Su corazón descansa en la Capilla de Nuestra Señora de Altötting desde 1983, está ubicado detrás del altar mayor.

Órdenes 

 1768: Dama de la Orden de Santa Isabel. (Electorado del Palatinado)

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Católicos de Alemania
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Casa del Palatinado-Sulzbach
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Schwetzingen